Il doppio del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e Flavio Cipolla che hanno battuto in finale Pablo Andújar e Marcel Granollers 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Tomas Behrend /  Flavio Cipolla (Campioni)
 Pablo Andújar /  Marcel Granollers (finale)

 Marco Crugnola /  Giorgio Galimberti (primo turno)
 Albert Portas /  Germán Puentes (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 2006